czarny – najciemniejsza barwa
 Czarny – potok, dopływ Czarnego Dunajca
 Czarny HIFI – polski producent muzyczny
 Czarny – film fabularny w reżyserii Dominika Matwiejczyka
 Czarny – potok, dopływ Macelowego Potoku w Pieninach
 Murzyn – eufemizm

Zobacz też 
 Czarny Potok, Potok Czarny, Czarny Staw

Przypisy